KEL steht für:

 Flugplatz Kiel (IATA-Code)
 Krankenhauseinsatzleitung, siehe Einsatzleitung #Krankenhauseinsatzleitung
 Kriegselektrolokomotive, siehe Kriegslokomotive #Deutschland
 Ortenaukreis (für Kehl), Kfz-Kennzeichen

Siehe auch:
 Keel (Begriffsklärung)
 Kehl (Begriffsklärung)
 Kell

Abkürzung